Картоев:

Топоним 
 Картоев — аал в Аскизском районе Хакасии.

Персоны 
 Картоев, Джабраил Дабиевич (1907—1981) — участник Великой Отечественной войны, правозащитник.
 Картоев, Руслан Ахметович (1988) — российский и молдавский футболист.
 Картоев, Калой Микаилович (Селим Яшар) (1990) — российский и турецкий борец вольного стиля.